Modise ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Modise (1929–2001), südafrikanischer Politiker
 Portia Modise (* 1983), südafrikanische Fußballspielerin
 Teko Modise (* 1982), südafrikanischer Fußballspieler
 Thandi Modise (* 1959), südafrikanische Politikerin und Ministerpräsidentin der Provinz Nordwest